Ariel Behar e Andrej Golubev erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Orlando Luz e Felipe Meligeni Alves hanno sconfitto Antoine Hoang e Albano Olivetti con il punteggio di 7-5, 6-7(6-8), [10-5].

Teste di serie 

  Orlando Luz /  Felipe Meligeni Alves (campioni)
  Antoine Hoang /  Albano Olivetti (finale)

  Dan Added /  Vitaliy Sachko (semifinale) 
  Martín Cuevas /  Andrea Pellegrino (quarti di finale)

Wildcard 

  Matteo Marfia /  Augusto Virgili (primo turno)
  Rémy Bertola /  Giovanni Fonio (quarti di finale)

  Pietro Pampanin /  Daniele Valentino (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Città di Trieste 2021